Hilarius; praefectus urbi 408-ban
 Hilarius Arelatensis; író